Ellera – frazione del comune di Fiesole, nella città metropolitana di Firenze

Ellera – frazione del comune di Albisola Superiore, in provincia di Savona

Ellera-Chiugiana – frazione nel comune di Corciano, in provincia di Perugia
Ellera – Frazione del comune di Camini in Provincia di Reggio Calabria.
Ellera terrestre – piccola pianta erbacea
Ellera terrestre comune – genere di piante Spermatofite Dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae